Mokri Lug est un toponyme qui peut désigner :
Mokri Lug, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kneževo et dans la République serbe de Bosnie ;
Mokri Lug, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Bijelo Polje.